Латвійська футбольна Вища ліга 1992 — 1-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії після відновлення країною незалежності. Титул чемпіона здобув Сконто.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб РАФ (Єлгава) взяв участь у Кубку володарів кубків 1993—1994 як переможець Кубку Латвії з футболу 1993.
2. Після закінчення сезону клуб ВЕФ (Рига) об'єднався з клубом ДАГ (Рига), що вийшов у Вищу лігу.

Позначення:

Результати

Золотий матч

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

1992
Латвія